SOAP puede hacer referencia a:

 Simple Object Access Protocol, protocolo de internet.
 Seguro obligatorio de accidentes personales, seguro de automóviles chileno.
 Soap (serie de televisión), sitcom estadounidense.